Милошевичи — название населённых пунктов:

 Милошевичи — село во Львовской области Украины
 Милошевичи — деревня в Гомельской области Белоруссии
 Милошевичи — село в общине Вишеград Республики Сербской (Босния и Герцеговина)
 Милошевичи — село в общине Плужине Черногории
 Милошевичи — село в общине Шавник Черногории